El Torneig de Sant Petersburg 2017, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2017, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 del 2017 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

El tennista bosni Damir Džumhur va guanyar el primer títol de la seva carrera i també va esdevenir el primer tennista d'aquest país en guanyar un títol individual de l'ATP.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017